Naußlitz steht für folgende Orte:
 Naußlitz (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Naußlitz (statistischer Stadtteil), statistischer Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Naußlitz (Ralbitz-Rosenthal), Ortsteil von Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Naußlitz (Roßwein), Ortsteil von Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Rothnaußlitz